Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 19 godina održano je u
Portugalu od 15. do 25. srpnja 1999. godine. Gradovi domaćini bili su Porto, Aveiro, Almada, Faro i Lisabon.

Na njemu je Hrvatska osvojila svoje prvo odličje u povijesti natjecanja mlađih kategorija.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje

Izvori 

Svjetska prvenstva u košarci
Međunarodna športska natjecanja u Portugalu
Košarka u Portugalu